Слово «економіка» (від  — мистецтво ведення домогосподарства) може означати таке:
 Економіка — наука про використання різноманітних обмежених ресурсів, а також питання виробництва, збуту, розподілу та споживання товарів та послуг.
 Економіка — синонім господарства; сфера господарської діяльності людини, у якій створюються, розподіляються і споживаються життєві блага.
 Економіка — російське видавництво у Москві.
 Економіка (Аристотель) — антична праця, авторство якої приписують Аристотелю.

Фраза «економічний стрибок» може означати таке:
 Економічний стрибок — система заходів на вихід з економічної кризи, або підвищення ефективності прибутковості господарського механізму держави, підприємства.

Див. також 
Каталактика
Макроекономіка
 Мікроекономіка
Міжнародні економічні відносини
Праксеологія
Регіональна економіка